Bonifaç ist der Familienname folgender Personen:

 Francesc Bonifaç i Massó (1735–1806), katalanischer Bildhauer